Tromeđa
Tromeđa (Makedonija)
Tromeđa, predio kod Međugorja, Hercegovina, BiH
Tromeđa (glazbeni sastav)
Turistička staza Tromeđa, u Sloveniji
Tromeđa, zaseok kod Donjih Smrtića, Derventa, na obali rijeke Ukrine, BiH
Tromeđa, vrh (466 m) u općini Srijemskoj Mitrovici,  Vojvodina, Srbija
Tromeđa, pećina u općini Beranama, Crna Gora